OGMA steht für:
 Österreichische Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik, Gesellschaft des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik

Ogma steht für:
 Ogma, keltisch-irischer Kämpfer der Tuatha de Danaan, der auch als Kriegsgott gesehen wurde
 HD 149026 (Ogma), Unterriese der Spektralklasse G0 im Sternbild Hercules

Abkürzung